Chemiegebäude ist Namensbestandteil folgender Gebäude:
 Graues Chemiegebäude der Schlesischen Technischen Universität in Gliwice
 Rotes Chemiegebäude der Schlesischen Technischen Universität in Gliwice